Vardo désigne à la fois

Vårdö, une municipalité du d'Åland, territoire finlandais autonome.
Vardø, une commune de Norvège dans le comté de Finnmark.